Ананда (санскр. і палі Ānanda, букв. «Щастя», «Радість») — один з головних учнів Будди Шак'ямуні, часто званий Зберігачем Дгарми.
 Ананда Махідол (Рама VIII) (тай. อานันทมหิดล; 20 вересня 1925, Гайдельберг, Веймарська республіка — 9 червня 1946, Бангкок, Таїланд) — восьмий монарх Таїланду.